Kanazuen (Japans: 金津園) is een groot prostitutiegebied in de Japanse stad Gifu. De wijk die ongeveer 1 bij 1 kilometer groot is, bestaat uit smalle straatjes met bordelen. Er zijn niet veel wandelaars op straat, omdat de klanten per auto de garages van de bordelen binnengaan. Dergelijke bordelen worden soaplands genoemd; in principe is prostitutie illegaal in Japan.

In de bordelen in Kanazuen worden buitenlanders vrijwel altijd geweigerd, zeker indien zij geen Japans spreken.

Prostitutiegebied
Prefectuur Gifu